Cynocéphale est un mot issu du grec  (,  chien, et  tête), et qui signifie donc « qui a une tête de chien ». En français, il peut désigner  :

Mythologie 

 Un cynocéphale, être hybride, à corps humain et tête de chien, présent dans l'art antique égyptien et grec et repris dans l'art médiéval.

Zoologie 
 Qualificatif vernaculaire pour diverses espèces de primates singes en Afrique centrale et orientale, dont le museau est allongé comme celui d'un chien, comme les babouins (du genre Papio), les drills et mandrills (du genre Mandrillus), d'après le nom que leur donnaient Aristote et d'autres auteurs antiques. Parmi ces singes, le qualificatif latin cynocephalus est encore utilisé pour désigner les espèces et sous-espèces de plusieurs genres (dans le passé réunis à tort un seul mais aujourd'hui distingués) :
 le babouin cynocéphale ou babouin jaune (Papio cynocephalus cynocephalus) ;
 il y a aussi Papio cynocephalus kindae » et Papio cynocephalus ibeanus.
 Nom vernaculaire pour plusieurs espèces de dermoptères (ordre Dermoptera) en Asie du Sud-Est, aussi appelés « lémurs volants » ou  « galéopithèques », dont la seule famille est celle des Cynocephalidae ou cynocéphalidés), sortes de petits mammifères à tête allongée et ayant une excroissance de peu reliant les pattes antérieures et supérieures leur servant d'aile et qui leur permet de planer d'arbre en arbre (de ce fait ils sont parfois aussi improprement appelés « écureuils volants », bien que ces derniers soient des rongeurs et marsupiaux également présents dans la même région, mais très différents car n'ayant pas la tête allongée), dont des espèces de deux genres proches :
 le galéopithèque volant (Cynocephalus volans, aussi appelé « cynocéphale volant »), unique espèce du genre Cynocephalus ;
 le galéopithèque de Temminck (Galeopterus variegatus aussi appelé « colugo de Malaisie »).

Voir aussi 

 

Nom de mammifère ambigu
Nom de primate ambigu